Mirzapur – comune del Bangladesh
 Mirzapur – suddivisione dell'India
 Mirzapur – serie tv indiana